Ха́рриет Перл Али́са Ко́эн (; 2 декабря 1895, Лондон, Великобритания — 13 ноября 1967, там же) — британская пианистка и педагог.

Биография 
Училась в Королевской академии музыки у Тобайаса Маттея. В 1913 году получила приз Уильяма Стерндейла Беннетта. Впервые выступила перед аудиторией в Куинс-холле. В 1924—1960 годы активно концертировала. Весной 1935 года была с гастролями в СССР, где исполняла произведения как современных английских композиторов: Ральфа Воан-Уильямса, Арнольда Бакса (оба посвятили ей ряд своих сочинений), Артура Блисса, Джона Айрленда, так и советских авторов: Шостаковича, Кабалевского, Половинкина. Она первой в Европе стала пропагандировать творчество Шостаковича, исполняя на концертах его 24 прелюдии и фуги. Коэн принадлежат так же несколько собственных транскрипций для фортепиано сочинений Баха (она так же написала музыковедческую работу об интерпретации его произведений). С 1922 года занималась педагогической деятельностью в Школе Маттея в Лондоне. В 1951 году при деятельном участии её интимного друга Арнольда Бакса была учреждена престижная Международная музыкальная премия Харриет Коэн.

Первым мужем был певец . Длительные близкие отношения связывали Коэн с Ральфом Воан-Уильямсом и Арнольдом Баксом.

В 1992 году британский режиссёр Кен Расселл снял телесериал «Тайная жизнь Арнольда Бакса», в котором роль пианистки исполнила Гленда Джексон.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 276 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Харриет Коэн на Allmusic 
 
 Харриет Коэн на сайте КиноПоиск

Ученики Тобайаса Маттея
Выпускники Королевской академии музыки